Avançon (Ardennes)
 Avançon (Hautes-Alpes)